Die Übersicht enthält alle Künstler, die zumindest einmal als Vertreter eines Landes am Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Es werden neben den Teilnahmen als Hauptkünstler auch die Teilnahmen als Begleitung (Begleitgesang bzw. Begleitung mit einem Instrument) aufgeführt. Darüber hinaus wird zum einen angegeben, für welches Land die Teilnahme war, und zum anderen mit welchen Künstler die Teilnahme gemeinsam war bzw. für welchen Künstler die Begleitung war.

Der wegen der COVID-19-Pandemie ausgefallene Eurovision Song Contest 2020 und die Qualifikationsrunde 1996 stellen zwei Besonderheiten dar. Beide werden in der Kategorie Teilnahmejahr dargestellt, jedoch nicht als formale Teilnahme gezählt.

Legende 
L. = Leadsänger 
B. = Begleitung
letztmals = letztmaliges Teilnahmejahr
exkl. B. = letztmalige Teilnahme ohne Berücksichtigung der Jahre, wo der Künstler einen anderen Interpreten begleitet hat
inkl. B. = letztmalige Teilnahme mit Berücksichtigung der Jahre, wo der Künstler einen anderen Interpreten begleitet hat
erstmals = erstmaliges Teilnahmejahr
exkl. B. = erstmalige Teilnahme ohne Berücksichtigung der Jahre, wo der Künstler einen anderen Interpreten begleitet hat
inkl. B. = erstmalige Teilnahme mit Berücksichtigung der Jahre, wo der Künstler einen anderen Interpreten begleitet hat
•• = Gibt an, wann chronologisch zwischen den Teilnahmejahren die Spalte zwischen Lead und Begleitung gewechselt wird
2020 = Absage des Eurovision Song Contests
Fett = Sieg als Leadsänger
Fett/Kursiv = Sieg als Begleitung
Kursiv = Teilnahmejahr als Begleitung bzw. Teilnahme in der Qualifikationsrunde 1996

Übersicht 

Sortierreihenfolge: Anzahl der Teilnahmen als Leadsänger/Anzahl der Teilnahmen als Begleitung/Letztes Teilnahmejahr als Leadsänger/Land der letzten Teilnahme als Leadsänger/alphabetische Reihenfolge der Interpreten

Weblinks 
 Sixonstage
 Diggiloo Thrush

!Interpreten